

Осокіно — селище, Багратіоновський район, Калінінградська область
 Осокіно — присілок, Омутнінський район, Кіровська область